Кудряшо́в — російське прізвище.

Відомі носії

 Кудряшов Володимир Сидорович (* 1909 — † 1942) — радянський партизан, Герой Радянського Союзу.
 Кудряшов Дмитро Олександрович ( 1985) — російський боксер-професіонал, який виступає в першій важкій ваговій категорії.
 Кудряшов Микола Петрович — позбавлений звання Героя Радянського Союзу
 Кудряшов Олег Сергійович (* 1936) — український флейтист, викладач. Заслужений артист УРСР.
 Кудряшов Олександр Михайлович (1939—?) — радянський футболіст, нападник і півзахисник.
 Кудряшов Петро Єгорович — повний кавалер ордена Слави
 Кудряшов Родіон Олегович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Російські прізвища